Gentle Giant (читается джентл джайэнт — «кроткий великан») — британская рок-группа, образованная в 1970 году тремя братьями Шульманами, стала в 1970-х одним из характернейших коллективов прогрессивного рока. Вдохновлённые философами древности, собственным опытом и трудами Франсуа Рабле, участники группы следовали принципу «расширять границы популярной музыки, рискуя стать крайне непопулярными».

История 
Группу образовали Дерек, Рей и Фил Шульманы в 1970 году, после того как в 1969 году они распустили свою соул/поп-группу Simon Dupree and the Big Sound. Братья взяли в состав гитариста Гэри Грина и клавишника Кери Минниара. Барабанщики в группе менялись, дольше всех на этом месте продержался Джон Уэзерс. Группа выпустила двенадцать альбомов и распалась в 1980 году.

Их ранние альбомы более эклектичны и экспериментальны, чем поздние. К 1974 году, когда у группы начала расти армия поклонников в США, они упростили свои песни (которые на фоне прочих рок-исполнителей оставались всё же очень сложными), чтобы расширить свою аудиторию. Альбомы «The Power and the Glory» и «Free Hand» попали в американский Top 50.

К 1977 году, когда течение моды сдвинуло музыкальный рынок в сторону панка и новой волны, группа перешла к более коммерческому звучанию. В 1979 году группа переехала в США, чтобы записать свой двенадцатый и самый мейнстримовый альбом «Civilian», после чего прекратила своё существование.

Ренессанс 

С 1990-х годов поднялась новая волна интереса к творчеству Gentle Giant, появились новые фан-клубы, новые издания концертных записей и ранее невыпускавшегося материала, несколько альбомов-трибьютов и провалившаяся попытка фанатов в 1997 году уговорить участников собраться и дать один концерт. Несколько молодых групп прогрессивного рока заявляют, что испытывают сильное влияние музыки Gentle Giant на своё творчество, среди таких групп Spock's Beard и Echolyn.

В 2005 году в связи с 35-летним юбилеем группы была выпущена серия заново сведённых в цифровом формате компакт-дисков с поздними альбомами в специальной упаковке и с бонусами в виде ранее не изданных концертных записей (различного качества). Многие из этих альбомов (особенно «In a Glass House») было практически невозможно купить в Северной Америке, за исключением редких импортных экземпляров. Были переизданы следующие альбомы: «In a Glass House», «The Power and the Glory», «Free Hand», «Interview», «The Missing Piece», «Playing the Fool» (концертный) и «Giant for a Day».

К огорчению поклонников, права на издание альбомов группы распределены между множеством компаний, из которых не все стараются переиздать альбомы качественно. В частности, первые четыре альбома до сих пор ждут серьёзных профессиональных переизданий. Например, титульная композиция с альбома «Acquiring the Taste» начинается с очевидного дефекта, возможно обусловленного повреждениями на мастер-ленте. И этот дефект присутствует на всех современных виниловых и CD изданиях. На сборнике 1996 года «Edge of Twilight» есть исправленная версия этой композиции.

В июле 2004 года фирмой Repertoire был переиздан первый альбом группы; в декабре 2005 года был переиздан альбом «Acquiring the Taste»; в декабре 2006 — «Octopus» в оригинальном мини-конверте работы Роджера Дина; в декабре 2007 — «Three Friends», также в мини-конверте оригинального английского выпуска.

До этого первые четыре альбома Gentle Giant были переизданы японской фирмой Universal Japan.

Особенности музыки 
Музыка Gentle Giant имеет много общего с музыкой групп прогрессивного рока того времени. Можно подчеркнуть несколько ярких особенностей.

 Часто меняющийся темп
 Нестандартные музыкальные размеры
 Сложные мелодии, зачастую контрастные гармонии с диссонансами
 Нетрадиционное использование множества классических и средневековых музыкальных инструментов
 Музыкальные структуры, обычно ассоциируемые с классической музыкой, например фуга в «On Reflection» и мадригал в «Knots». Для Gentle Giant в порядке вещей было использование принципа контрапункта в своих произведениях
 Сложно-составные вокальные гармонии, многоголосие
 Замысловатые тексты песен
 Концептуальные альбомы (не все)
 Разработка собственного музыкального инструмента «шульберри» (), названного в честь братьев Шульманов

В записи альбома Acquiring the Taste было использовано 46 музыкальных инструментов.

Состав 
 Дерек Шульман () — вокал, перкуссия, гитара, бас-гитара, саксофон, флейта
 Фил Шульман (, 1970—1972) — саксофон, труба, мелофон, кларнет, вокал
 Рэй Шульман () — бас-гитара, скрипка, альт, акустическая гитара, испанская гитара, вокал
 Гэри Грин () — гитара, 6- и 12-струнная акустические гитары, мандолина, блок-флейта, перкуссия, литавры, вокал, бэк-вокал
 Кери Минниар () — клавишные (электроорган, электропианино, меллотрон, синтезаторы, фортепьяно, клавесин, клавинет, клавикорд), виолончель, вибрафон, перкуссия, терменвокс, блок-флейта, вокал, бэк-вокал
 Мартин Смит (, 1970—1971) — ударные, тамбурин, гонги, перкуссия
 Малкольм Мортимор (, 1971—1972) — ударные, перкуссия
 Джон Уэзерс (, 1972—1980) — ударные, перкуссия, металлофон, ксилофон, бэк-вокал

Временная шкала

Дискография

Первоначальная хронология альбомов 
 Gentle Giant (1970, студийный, Vertigo)
 Acquiring the Taste (1971, студийный, Vertigo)
 Three Friends (1972, студийный, Vertigo)
 Octopus (1972, студийный, Vertigo)
 In a Glass House (1973, студийный, Vertigo)
 The Power and the Glory (1974, студийный, Vertigo)
 Free Hand (1975, студийный, Chrysalis)
 Interview (1976, студийный, Chrysalis)
 Playing the Fool (1977, концертный, двойной Chrysalis)
 The Missing Piece (1977, студийный, Chrysalis)
 Giant for a Day (1978, студийный, Chrysalis)
 Civilian (1980, студийный, Chrysalis)

Видео 
 Giant on the Box (DVD) (2005)
 GG at the GG (DVD) (2006)

Боксовые сборники 
 Under Construction (1997)
 Scraping the Barrel (2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Gentle Giant
 Gentle Giant на сайте www.progressor.net
 Gentle Giant в рок-посевах Севы Новгородцева
 Gentle Giant в рок-энциклопедии rockfaces.ru

 
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1970 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1980 году
Рок-группы Великобритании
Группы прогрессивного рока из Великобритании
Исполнители Vertigo Records
Секстеты